Federweisser oder Federweißer steht für:
 Federweisser, anderer Name für Blanc de Noirs, Weißwein aus Rotweintrauben
 Federweißer, Wein aus weißem Traubenmost, siehe Teilweise gegorener Traubenmost